Aldo Tonti (1910-1988) – direttore della fotografia italiano
 Alphonse de Tonti (1659 circa–1727) – militare ed esploratore francese
 Andrea Tonti (1976) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano
 Giulio Tonti (1844-1918) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Henri de Tonti o Enrico Tonti (1646-1704) – esploratore italiano
 Lino Tonti (1920-2002) – progettista italiano
 Lorenzo de Tonti  (1602 circa–1684 circa) – banchiere italiano
 Michelangelo Tonti (1566-1622) – cardinale italiano
 Paolo Tonti (1785-1855) – agronomo e filantropo italiano